Драфт НХЛ 1981 года состоялся в монреальском «Форуме».

Процедура драфта 

Во время 19-го драфта НХЛ в 11-ти раундах было выбрано 211 хоккеистов. Первым номером драфта стал Дэйл Хаверчук, выбранный клубом «Виннипег Джетс». «Калгари Флэймз» выбрали на этом драфте двух ключевых игроков для своей команды – Эл Макиннис (первый раунд, номер 15) и Майк Вернон  (третий раунд, номер 56) внесли наибольший вклад в победу команды в Кубке Стэнли 1989 года.

Количество европейских хоккеистов выбранных на драфте НХЛ возросло до 32 человек.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 114;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 54;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 310;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 46;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 141;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 351.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1981 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1981/82

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1981 год в хоккее